Spojení písmen S a J může mít různé významy:

SJ
 SJ – kód ISO 3166-2 pro Špicberky a Jan Mayen
 CR-SJ – kód ISO 3166-2 pro provincii San_José_(provincie)

 Tovaryšstvo Ježíšovo – oficiální zkratka používaná dnes za jménem jezuitů v česky psaných dokumentech (dříve se používalo TJ či SI)
 rumunskou župu Sălaj (též RO-SJ)
 San José – město v Kalifornii
 Suzuki SJ – čtyřkolová vozidla
 SJ AB – švédský dopravce, provozující osobní železniční dopravu
 Statens Järnvägar – švédská státní agentura
 Systém jakosti – používaná zkratka pro systém jakosti
 Svědkové Jehovovi – náboženská skupina

.sj 
 .sj  – internetová doména nejvyššího řádu pro  Špicberky a Jan Mayen

Zkratky